Шелеговка — название населённых пунктов:

Россия 
 Шелеговка — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Шелеговка — деревня в Пеновском районе Тверской области.